Comme adjectif ou comme substantif, volontaire signifie « qui a la volonté de », « qui veut ».

Comme adjectif, il renvoie :
 à la notion de volonté, spécialement,
 à la notion de volonté en philosophie.

Comme substantif, il désigne
 un volontaire, une personne qui s'est engagée de son plein gré dans l'armée (souvent opposé à conscrit),
volontaire des armées en France.
Volontaires (États-Unis)
 un pauvre volontaire.

Bateau 
 La Volontaire, une frégate française construite et coulée en 1794.
 La Volontaire, une frégate lancée à Bordeaux le  et qui fut capturée par le  de la Royal Navy le , devenant ensuite la .

Voir aussi 
 Volontaire, un film français d'Hélène Fillières sorti en 2018.
 Le Volontaire est la cent-trentième histoire de la série Bobo de Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou.